Тянассилма () — топоним Эстонии:
 Тянассилма — деревня в уезде Харьюмаа;
 Тянассилма — деревня в уезде Вильяндимаа;
 Тянассилма — река.

См. также